Thomas B. Robertson (1779-1828) : homme politique américain
 Thomas Robertson (1819-1873) : navigateur et peintre américain
 Thomas William Robertson (1829-1871) : dramaturge britannique
 Thomas Robertson (1854-1918) : navigateur britannique